Филипп Бенджамин «Бен» Уильямс (; 29 августа 1982, Манчестер, Англия) — английский футболист, вратарь клуба «Блэкпул». Воспитанник «Манчестер Юнайтед», ранее играл за «Ковентри Сити», «Честерфилд», «Кру Александра», «Карлайл Юнайтед», «Колчестер Юнайтед» и «Хиберниан».

Биография 

В 2002 году попал «Манчестер Юнайтед». В 2003 впервые попал в заявку на игру, но на поле так и не вышел. Каждый год регулярно ездил в аренды, в 2002 в «Ковентри Сити», за который так ни разу и не сыграл, в 2003 в «Честерфилд», за который провёл 14 матчей, а в 2004 в «Кру Александра», где отыграл 10 игр.

В 2004 году по истечении контракта с «Манчестер Юнайтед», Бен подписал соглашение с «Кру Александра». В своём втором сезоне в «Кру» Бен сыграл 23 матча, так ни разу и не сумев сохранить ворота «сухими». В следующем сезоне сыграл мало, так как у него был диагностирован менингит, и он был изолирован от команды. На старте третьего сезона Бен в трёх играх пропустил 7 мячей, показав крайне неуверенную игру, и хоть к концу года дела его пошли на лад, он отказался подписывать новый контракт с «Кру Александра», покинув команду в 2008 году.

25 июня Уильямс подписал контракт с «Карлайл Юнайтед». Сезон в новой команде он начал в ранге основного вратаря, но после нескольких ошибок сел на скамейку запасных. Вскоре Бен Аник команду покинул, но место в воротах занял арендованный Тим Крул. В итоге во второй половине сезона Бен всё же получил свой шанс и, пропустив 4 мяча в первой игре, вскоре наладил свою игру и по итогам сезона занял второе место в голосовании болельщиков клуба на звание «Лучшего Игрока Года».

10 июля 2009 году Бен Уильямс перешёл в «Колчестер Юнайтед», сумма трансфера составила 60 тысяч фунтов. В «Колчестере» Бен стал одним из ведущих игроков, уже в дебютном сезоне отстояв 16 «сухих» матчей. В том же сезоне Бен был признан лучшим игроком команды по версии болельщиков. Сыграв в общей сложности 115 матчей, в 2012 году Бен покинул команду, отказавшись продлевать контракт.

10 июля 2012 году Бен подписал двухлетний контракт с шотландским клубом «Хиберниан», в котором стал игроком основного состава, так же на его счету уже два парированных пенальти.

5 августа 2014 года Бен Уильямс подписал контракт с «Брэдфорд Сити».

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Брэдфорд Сити»
 
 Профиль на worldfootball.net
 Профиль на soccerbase.com

Футболисты Англии
Игроки ФК «Честерфилд»
Игроки ФК «Кру Александра»
Игроки ФК «Карлайл Юнайтед»
Игроки ФК «Колчестер Юнайтед»
Игроки ФК «Хиберниан»
Игроки ФК «Брэдфорд Сити»
Игроки ФК «Бери»
Игроки ФК «Блэкпул»